Зі́берт () — німецьке прізвище

 Клаус Зіберт — німецький біатлоніст, тренер
 Пауль Зіберт — ім'я, яке використовував радянський розвідник Микола Кузнецов при виконанні завдань на території зайнятої німецькою армією Західної України.
 Юліус Зіберт — німецький підприємець, засновник броварні у Фастові, відомої як «Броварня Зіберта»
німецькі прізвища